Схема розыгрыша Кубка 1988 года была отличалась от всех других розыгрышей. На первом этапе команды второй лиги играли по зонам Чемпионата.

Отборочный этап

1 зона 
 Турнирная сетка

2 зона 

 группа А

 группа В

 группа С

 группа Д

 Турнирная сетка

3 зона 

 группа А

 группа В

 Турнирная сетка

4 зона 

 группа А

 группа В

 группа С

 группа Д

 Турнирная сетка

5 зона 

 группа А

 группа В

 финал

9 зона 
Спартак (Нальчик) выступал от 3 зоны.

 группа А

 группа Б

 Турнирная сетка

Финал

Примечания

Ссылки 
 FootballFacts

Футбол в СССР в 1988 году
Кубок РСФСР по футболу